Dentelin est un nom propre qui peut désigner :

Saint chrétien
 Dentelin (), fils de saint Vincent Madelgaire et de sainte Waldeltrude, mort à sept ans à Mons dans le Hainaut ; fêté le 16 mars.

Toponyme
 Duché de Dentelin, ancien pays de France, situé en partie dans la Normandie actuelle.

Références